Schmitzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Schmitzberger (* 1950), österreichischer Komponist und Dirigent
 Johannes Schmitzberger (1630–1683), römisch-katholischer Weihbischof in Wien
 Josef Schmitzberger (1851–1936), deutscher Jagd-, Tier- und Landschaftsmaler